The New Sheriff – film del 1913 diretto da Arthur Mackley
 The New Sheriff – film del 1915 diretto da Alexander F. Frank
 The New Sheriff – film del 1924 prodotto dalla Reel Comedies Inc.